Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън 2013 е 10-ото издание на Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Гуанджоу, Китай от 16 до 21 септември.

Сингъл 
Сие Шу-вей е шампионката от Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън 2012, но губи от Джан Шуай във втори кръг. Впоследствие Джан печели първата си WTA титла, отстранявайки Ваня Кинг със 7 – 6(7 – 1), 6 – 1 във финалния двубой.

Поставени тенисистки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Тамарин Танасугарн и Джан Шуай са шампионките от Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън 2012, но Танасугарн решава да не участва през 2013 г. Джан играе заедно с Ярослава Шведова, но двойката губи в първи кръг от Тимеа Бабош и Олга Говорцова.

Първите поставени Сие Шу-вей и Пън Шуай печелят титлата, побеждавайки във финала третите поставени Ваня Кинг и Галина Воскобоева с 6 – 3, 4 – 6, [12 – 10].

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън